

Ляхів — колишня назва села Старосілля, Павлівська сільська громада, Володимирський район, Волинська область.
 Ляхів — колишня назва села Кутянка, Острозька міська громада, Рівненський район, Рівненська область.
 Ляхів — колишнє село, Великобагачанський район, Полтавська область.
 Ляхів — лісове урочище в загальнозоологічномі заказнику «Павлівський», Володимирський район, Волинська область.
 Ляхів — гірська вершина Українських Карпат висотою 721 м, Самбірський район, Львівська область.
 Ляхів Білоус — колишня назва села Новий Білоус, Новобілоуська сільська громада, Чернігівський район, Чернігівська область.

Див. також 
 Лях (прізвище)
 Ляхов
 Ляхи (значення)
 Ляховичі (значення)
 Ляхівці (значення)

Примітки